Носівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район
 Носівська сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район